Eriocaulago är ett släkte av svampar. Eriocaulago ingår i familjen Ustilaginaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Eriocaulago